Jméno Olešnice se odvozuje od stromu olše.

Jméno Olešnice nesou tyto obce:

 1. Olešnice (okres Blansko) – město v okrese Blansko
 2. Olešnice (okres České Budějovice) – obec v okres okrese České Budějovice
 3. Olešnice (okres Hradec Králové) – obec v okrese okrese Hradec Králové
 4. Olešnice (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 5. Olešnice (okres Semily) – obec v okrese Semily
 české exonymum pro jméno obce Oelsnitz v Sasku v Německu
 české exonymum pro jméno obce Oleśnica v polském Slezsku

Jméno Olešnice nesou tyto části obcí:
 10. Olešnice (Bouzov) – část obce Bouzov v okrese Olomouc
 11. Olešnice (Červený Kostelec) – část obce Červený Kostelec v okrese Náchod
 12. Olešnice (Okrouhlice) – část obce Okrouhlice v okrese Havlíčkův Brod
 13. Olešnice (Ústí nad Labem) – část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem

Může jít také o část složeného místního jména:
 15. Olešnice v Orlických horách – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 16. Dolní Olešnice – obec v okrese Trutnov
 17. Horní Olešnice – obec v okrese Trutnov
 18. Levínská Olešnice – obec v okrese Semily
 19. Lhota u Olešnice – obec v okrese Blansko
 Zlatá Olešnice – více míst

Může se jednat také jméno vodního toku:
 20. Olešnice (přítok Bělé) – pravostranný přítok Bělé v okrese Jeseník
 21. Olešnice (přítok Morávky) – levostranný přítok náhonu Morávky v okresech Olomouc a Přerov
 22. Olešnice (přítok Úpy) – levostranný přítok Úpy v okrese Náchod

Související články 
 Olešnický potok
 Olešnický rybník
 Olešnička
 Olešník
 Olešná

Externí odkazy